Volante puede referirse a:

Instrumento o dispositivo
 Volante de dirección, tipo de mando de dirección de los vehículos.
volante (videojuegos), controlador de videojuego diseñado para simuladores y videojuegos de carreras.
 Volante de inercia, elemento pasivo que acumula energía en los motores.
 Volante (prensa), prensa utilizada para acuñar moneda.
 Volante regulador, dispositivo estabilizador utilizado en relojes mecánicos
 Lanzadera volante, instrumento textil, creado durante la revolución Industrial.

Varios
 Volante (indumentaria), tejido doblado de alguna manera, plegado, rizado o -fruncido, para dar forma y volumen.
 Volante, otro nombre para la posición del jugador centrocampista en fútbol.
 Volante (documento), tipo de documento o credencial que nos permite acceso a algún servicio o lugar de uso común en medicina.
 Volante (bádminton), semiesfera ligera rodeada de plumas que se utiliza en el deporte del bádminton.
 Volante propagandístico o volante de papel, papel con información impresa que se entrega en mano a los transeúntes con fines propagandísticos.

 Trabajador volante, trabajador que no está destinado a cubrir un puesto o posición fijos.